Fodor Ágnes
 Fodor Ágnes (1952) író, filmrendező
 Fodor Ágnes (1964) úszó, edző
 Fodor Ágnes (1971) evezős
 Fodor Ágnes (1985) kézilabdázó 
 Fodor Ágnes (?) a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke

hasonló nevűek
 Fedor Ágnes (1909–1990) írónő, újságíró